El término pan negro puede referirse:

al pan negro, el pan de centeno, conocido así por mostrar una miga más oscura que el clásico pan de trigo;
a Pan negro, una película dirigida por Agustí Villaronga en el 2010.